Свадебный выкуп — в ряде традиций обряд или обычай, предполагающий уплату или отработку выкупа или за возможность вступления в брак:
 Свадебный выкуп у славян
 Выкуп невесты у её родителей
 Калым
 Плата, выплачиваемая самой невесте
 Махр
 Ктуба
 Пошлина, которая платилась феодалу за возможность заключения брака
 Формарьяж
 Меркет

См. также 
 Приданое
 Похищение невесты